Парнаиба:

 Парнаиба — муниципалитет в Бразилии.
 Парнаиба — река на северо-востоке Бразилии.